HLI est un sigle qui peut désigner :
 Highland Light Infantry of Canada, un des ancêtres du Royal Highland Fusiliers of Canada, un régiment d'infanterie de la Première réserve de l'Armée canadienne.

HLI est un code qui peut désigner :
 , un aéroport municipal à usage public situé en Californie, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports